Glas, de stof
  Drinkglazen
 Glazen - bij scheepswachten gebruikte term voor het aantal omkeringen van zandlopers